Een verkeersweg:
 N373 (België)
 N373 (Frankrijk)
 N373 (Nederland), zie Provinciale weg 373

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing